Андре може да се отнася за:

Личности 
 Диас Андре (р. 1979) – бразилски футболист, централен защитник на италианския „Лацио“
 Емил Андре (1871 – 1933) – френски архитект
 Кайат Андре (1909 – 1989) – френски кинорежисьор, многократен призьор на международни кинофестивали
 Карл Андре (1808—1875) – немски географ, баща на Рихард Андре
 Карл Андре (р. 1936) – американски художник
 Кастело Андре (1911 – 2004) – френски писател и историк популяризатор
 Луи Жозеф Никола Андре (1838 – 1913) – френски генерал
 Морис Андре (р. 1933) – френски музикант
 Рихард Андре (1835 – 1912) – немски географ и етнограф
 Соломон Август Андре (1854 – 1897) — шведски изследовател на Арктика
 Шарл Андре (1841 – 1921) — френски архитект, баща на Емил Андре

Географски обекти 
 Земя Андре (Гренландия) – територия на източното крайбрежие на Гренландия
 Земя Андре (Шпицберген) – полуостров () в северната част на остров Западен Шпицберген в архипелага Шпицберген
 Андре – нос () на остров Бели в архипелага Шпицберген
 Андре – нос () на остров Конгсьоя (Кралски) в архипелага Шпицберген
 Андре – остров в архипелага Шпицберген,